Болховец — железнодорожная станция железной дороги Белгород-Харьков, входящей в состав Юго-восточной железной дороги.

История создания

Принятие решения о создании железнодорожной станции Болховец 
Ходатайство о создании железнодорожной станции при селе Болховец на линии Белгород-Сумской железной дороги было возбуждено на экстренном заседании Белгородского уездного земского собрания 30 мая 1900 г. 
27 июня 1900 г. соответствующие отношение за № 2377. с просьбой поддержать соответствующие решение было направлено в Курское губернское земское собрание.
30 июня 1900 г. Курская земская управа за № 1032/15389 запросила сведения о объемах ввоза вывоза груза с предполагаемой станции.
5 июля 1900 г. земский гласный и инициатор запроса Кузьмин, Василий Васильевич прислал подробную записку по данному вопросу полученную им в Болховецком уездном управлении.

Записка Болховецкого уездного управления о создании железнодорожной станции Болховец. 
В записке Болховецкого уездного управления указывалось, что экспорту с окружающей территории подлежит:
 632 000 пуд зерна.
 Большая часть местных овощей выращиваемых вдоль рек Везелка и Болховой, экспортируемых главным образом на юг.
 Меловые заводы расположенные около села Болховца ежегодно вырабатывают мела и извести 1518750 пудов и привозят для своей надобности 228 750 пудов угля.
 Каменоломня отправляет ежегодно около 300 вагонов грузов.
Уездное управление также указывало на то, что со строительством железнодорожной станции добыча полезных ископаемых возрастет, а в округе можно будет наладить выращивание сахарной свеклы, как это уже имеет место у села Томаровки.

Наводнение 1959 г. 
Летом 1959 года после сильного ливня гребли в балках верховий Гостянки были сорваны, по руслу прошла стена воды выше метра, попутно снося встречающиеся плотины.
Павильон станции Болховец был затоплен и простоял в воде несколько месяцев.
След уровня воды на кирпичной кладке станции хорошо заметен до сих пор.

Литература 
Белгородское уездное земское собрание. Журналы заседаний Белгородского уездного земского собрания. XXXVI очередного с 24-го по 27-е сентября 1900 года и чрезвычайного за 13 марта 1901 года
1901 г.
424 страницы

Ссылки 
Белгородское уездное земское собрание. Журналы заседаний Белгородского уездного земского собрания. XXXVI очередного с 24-го по 27-е сентября 1900 года и чрезвычайного за 13 марта 1901 года

Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Белгородской области